VBK steht für:
 Verband Bildender Künstler der DDR
 Verbindlichkeit
 Verein Berliner Künstler
 Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH
 Verkehrsbetriebe Kipp GmbH
 Versicherungsbestätigungskarte, siehe Deckungskarte 
 Verteidigungsbezirkskommando, ehemalige regionale Kommandobehörden der Bundeswehr
 Verwertungsgesellschaft Bildende Kunst, eine Urheberrechtsgesellschaft in Österreich
 Vorbereitende Kaderausbildung des Österreichischen Bundesheeres

vbk steht für:
 Südwestliches Bontok (ISO-639-3-Code), Varietät der Sprachgruppe Bontok (Sprache) der Bontok, einer ethnischen Gruppe der Igorot in der Mountain Province von Luzon, Philippinen

VBK